Das AVUS-Rennen für Motorräder war ein internationales Motorradrennen, das auf der nicht permanenten Rennstrecke der AVUS in Berlin zwischen 1922 und 1966 ausgetragen wurde.

Strecke

Geschichte 
Das erste AVUS-Rennen für Motorräder fand am 10. Juni 1922 statt. Schnell etablierte sich das Rennen in der Hauptstadt, zog auch ausländische Fahrer an und wurde Bestandteil der ab 1924 veranstalteten Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft. Im Jahr 1924 fanden erstmals zwei AVUS-Rennen in einem Jahr statt, ein Frühjahrs- und ein Herbstrennen.

Am 27. September 1925 wurde das AVUS-Herbstrennen als erster Großer Preis von Deutschland ausgeschrieben. Auch das 1926er-Herbstrennen und die Auflage 1933 wurden als Großer Preis von Deutschland veranstaltet. 1930 wurde beim AVUS-Rennen der Große Bäderpreis von Deutschland ausgelobt, 1931 und 1932 der Große Preis der Stadt Berlin. In den Jahren 1935, 1937 und 1938 wurde das Motorradrennen gemeinsam mit dem Automobilrennen ausgetragen. Bis zum Zweiten Weltkrieg behielt das AVUS-Rennen seinen international bedeutenden Status.

Im Jahr 1951 wurden die Rennveranstaltungen erstmals nach Kriegsende wieder aufgenommen, nachdem sich die politische Situation in der geteilten Stadt etwas geordnet hatte.

1963 war das AVUS-Rennen als 24-Stunden-Rennen Bestandteil der Langstrecken-Europameisterschaft. Nach 1966 fanden keine Motorradrennen mehr auf der AVUS statt.

Siegerliste

Von 1922 bis 1939 
Gefärbter Hintergrund = als Großer Preis von Deutschland ausgetragen.

Von 1951 bis 1966

Verweise

Weblinks

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Berlin
Motorsportwettbewerb in Deutschland
Motorradrennen
Erstveranstaltung 1922
AVUS